Verfassungsreferendum in der Türkei steht für:

 Verfassungsreferendum in der Türkei 2010 vom 12. September 2010
 Verfassungsreferendum in der Türkei 2017 vom 16. April 2017